Parmentier – stazione della Metropolitana di Parigi

Persone 
Antoine Parmentier, agronomo e nutrizionista francese.
Henri Parmentier, archeologo francese.
Paul Évariste Parmentier, botanico francese.